Jakub Jasiński (lekarz)
 Jakub Jasiński (generał)